Dyslexie, een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die gepaard gaan met problemen met vooral geschreven taal
Alexie, de medische benaming voor het onvermogen tot (begrijpend) lezen